Der Kapitän steht für:

 Der Kapitän, britischer Roman von C. S. Forester (1937)
 Der Kapitän (Film), deutscher Spielfilm von Kurt Hoffmann (1971)
 Der Kapitän (Fernsehserie), ZDF-Abenteuerserie (1995–2008)

Siehe auch:
 Kapitän (Begriffsklärung)